Nohara ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Seizaburo Nohara (1905–1967), Arzt
 Komakichi Nohara (Wilhelm Koma Nohara, Wilhelm Komakichi von Nohara; 1899–1950), japanisch-deutscher Schriftsteller
 Yuki Nohara (* 1997), japanischer Fußballspieler